Wladimir Makowski () ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Jegorowitsch Makowski (1846–1920), russischer Maler, Pädagoge und Mitglied der Peredwischniki; Bruder von Konstantin
 Wladimir Matwejewitsch Makowski (1870–1941), russisch-sowjetischer Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer